Echourouk peut référer à :
 Echourouk Al Yaoumi: quotidien algérien arabophone.
 Echourouk TV: chaîne de télévision généraliste algérienne.
 Echourouk News: chaîne de télévision d'information en continu algérienne.